Riečka (okres Banská Bystrica), een Slowaakse gemeente in de regio Banská Bystrica, in het district Banská Bystrica
 Riečka (okres Rimavská Sobota), een Slowaakse gemeente in de regio Banská Bystrica, in het district Rimavská Sobota